Back Through Time — третий студийный альбом группы Alestorm, вышедший в 2011 году.

17 декабря 2010 года Alestorm объявили на своих страницах в Facebook и Myspace, что 10 января собираются начать запись нового альбома. Также там были представлены обновленные трек-листы/ По случаю выхода нового альбома группа отправилась в тур по Австралии и Новой Зеландии.

Клип на песню «Shipwrecked» был загружен на Youtube 20 мая 2011 года.

Список композиций 
 Back Through Time — 05:03
 Shipwrecked — 03:30
 The Sunk´n Norwegian — 04:07
 Midget Saw — 03:18
 Buckfast Powersmash — 02:33
 Scraping the Barrel — 04:39
 Rum — 03:29
 Swashbuckled — 03:52
 Rumpelkombo — 00:06
 Barrett´s Privateers — 04:39
 Death Throes of the Terrorsquid — 07:46
 I am a Cider Drinker (Bonus Track) — 02:58
 You Are a Pirate (Bonus Track) — 01:33

Участники записи 
 Кристофер Боус — вокал, клавишные
 Дэни Эванс — гитара
 Гарет Мёрдок — бас-гитара, бэк-вокал
 Питер Алкорн — ударные

Примечания

Ссылки 
 Список песен

Альбомы Alestorm
Альбомы Napalm Records